Герберт Капплер (нім. Herbert Kappler; 23 вересня 1907, Штутгарт — 9 лютого 1978, Зольтау) — штандартенфюрер СС і оберст поліції.
 Джон Капплер (англ. John Kappler; нар. 22 грудня 1943(19431222), Балтимор, Меріленд) — професор кафедри інтеграційної імунології у Національному єврейському Медичному дослідницькому центрі.